Чокин — казахская фамилия. Известные носители:

 Чокин, Алихан Ризаевич (1925—1996) — советский и казахстанский гигиенист, историк медицины, педагог, сын Ризы Чокина.
 Чокин, Риза Чокинович (1900—1981) — советский партийный и общественный деятель, отец Алихана Чокина.
 Чокин, Шафик Чокинович (1912—2003) — советский и казахстанский учёный-энергетик.